Хильдисриден () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 

Входит в состав округа Зурзее. Население составляет 1790 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1088.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница